Нежинский полк:
 Нежинский полк — административная единица Войска Запорожского
 Нежинский 137-й пехотный полк — пехотный полк Российской империи
 Нежинский 18-й гусарский полк — гусарский полк Российской империи
 Нежинский конно-егерский полк— формирование конных егерей армейской кавалерии Вооружённых сил Российской империи.